Haftung steht für:
 die rechtliche Belangbarkeit, siehe Haftung (Recht) 
 das flächige Anhaften im Gegensatz zum Ablösen, siehe Adhäsion
 das Haften im Gegensatz zum Gleiten, siehe Haftreibung

Siehe auch:

 Haeften